Kassettenfilm (engl. cartridge film) steht für:
 ein fotografisches Kleinbild-Film-System der Firma Agfa, siehe Agfa Rapid
 ein fotografisches Kleinbild-Film-System (Typ 126) der Firma Kodak, siehe Instamaticfilm
 ein fotografisches Kleinstbild-Film-System der Firma Kodak, siehe Kodak Disc
 ein fotografisches Kleinstbild-Film-System (Typ 110) der Firma Kodak, siehe Pocketfilm
 ein fotografisches Kleinstbild-Film-System der Firma Minox, siehe Minox 8x11